Đại Nghĩa (Quảng Nam)
 Đại Nghĩa (Hanoi)
 Đại Nghĩa (Phú Thọ)